État de déséquilibre dynamique ou thermique de l'atmosphère, qui détermine les mouvements verticaux ascendants.

-Larrouse

Physique

Électricité 
 Instabilité électrothermique dite aussi instabilité de Velikhov ou instabilité d'ionisation ;

Mécanique et thermodynamique des fluides 
 Digitation visqueuse ou instabilité de Saffman-Taylor ;
 Instabilité atmosphérique statique ;
 Instabilité symétrique conditionnelle dans l'atmosphère ;
 Instabilité de Faraday, instabilité hydrodynamique ;
 Instabilité de Kelvin-Helmholtz, mouvement ondulatoire qui se forme lorsque deux fluides thermiquement stables sont superposés et se déplacent à des vitesses différentes à leur surface de contact ;
 Instabilité de Plateau-Rayleigh, instabilité des cylindres fluides conduisant à la formation de gouttes du fait de la tension superficielle ;
 Instabilité de Rayleigh-Taylor, la poussée du fluide le plus lourd sur le fluide le plus léger ;
 Instabilité de Richtmyer-Meshkov, entre fluides de densités différentes est accélérée par une impulsion ;
 Instabilité de Taylor-Couette en mécanique des fluides pour un écoulement entre deux cylindres en rotation.

Mécanique 
 Instabilité gravitaire, mouvements de roches le long de l'inclinaison d'une surface topographique sous l'effet de la gravité ;
 Instabilité gravitationnelle ou instabilité de Jeans ;
 Instabilité géométrique dans les constructions

Notions connexes 

 
 Métastabilité